Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Kurdiumow – radziecki i kazachski piłkarz
 Władimir Kurdiumow – radziecki dowódca wojskowy